Kleinschmidtimyia är ett släkte av tvåvingar. Kleinschmidtimyia ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Minerarflugor
Kleinschmidtimyia